Il singolare del torneo di tennis Malta Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Hendrik Jan Davids che ha battuto in finale Martin Sinner 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Thomas Gollwitzer (primo turno)
 Daniele Musa (primo turno)
 Lionnel Barthez (secondo turno)
 Michael Geserer (secondo turno)

 Davide Sanguinetti (secondo turno)
 Paul Wekesa (semifinali)
 József Krocskó (quarti di finale)
 Sándor Noszály (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Malta Challenger 1994